Die S-310 war eine japanische Höhenforschungsrakete. Die vom ISAS gefertigte einstufige Feststoffrakete hatte eine nominale Gipfelhöhe von 190 km, eine Startmasse von 700 kg, einen Durchmesser von 0,31 m und eine Länge von 6,80 m. Sie wurde vom Kagoshima Space Center in Japan, von der Showa-Station in der Antarktis und von der Andøya Rakettskytefelt in Norwegen gestartet. Der erste Start einer S-310 fand im Januar 1975 statt, der letzte im Januar 2020.

Startliste

Weblinks 
 
 JAXA Homepage zur S-310
 
 S-310 bei Gunter's Space Page (englisch)

Höhenforschungsrakete
Japanische Raumfahrt